Роман Козлов:
 Козлов, Роман Александрович (1981) — казахстанский хоккеист (хоккей с шайбой), нападающий.
 Козлов, Роман Витальевич (1990) — российский самбист.
 Козлов, Роман Сергеевич (род. 1972) — российский учёный, член-корреспондент РАН.